Die USNS Powhatan (T-ATF-166) ist ein Hochseeschlepper der United States Navy und Typschiff der Powhatan-Klasse. Sie diente von 1979 bis 1999 in der US-Marine und wurde dann an einen privaten Betreiber verpachtet. Im Jahr 2008 wurde das Schiff an die türkische Marine abgegeben.

Geschichte 
Das Schiff wurde am 30. September 1976 bei der Marinette-Marine-Werft in Marinette, Wisconsin auf Kiel gelegt. Der Stapellauf fand am 24. Juni 1978 statt, nach weiteren Ausrüstungsarbeiten wurde die Powhatan am 15. Juni 1979 an das Military Sealift Command der US Navy übergeben.

Anschließend wurde es der US-Atlantikflotte zugeteilt und in der Naval Amphibious Base Little Creek in Little Creek, Delaware stationiert.

Im Sommer 1986 schleppte die Powhatan das Schlachtschiff Wisconsin zur Vorbereitung der Reaktivierung zur Avondale Shipyard in New Orleans, Louisiana. Im Oktober desselben Jahres war das Schiff vor Ort, als das sowjetische Atom-U-Boot K-219 sank.

Am 26. Februar 1999 wurde die Powhatan aus dem aktiven Dienst der US-Marine entlassen und von einem privaten Betreiber (DONJON Marine Co., Inc., Hillside, N.J.) geleast, wobei sich die US Navy das Recht vorbehielt, den Schlepper jederzeit wieder in den aktiven Dienst zu übernehmen.

Am 26. Februar 2008 wurde das Schiff als TCG Inebolu (A-590) durch die türkische Marine in Dienst gestellt, nachdem es einen Tag zuvor aus der Schiffsliste der US-Marine gestrichen und im Rahmen des Security Assistance Program (SAP), Foreign Military Sales (FMS) an die Türkei übertragen worden war.

Weblinks 

Bilder der Powhatan bei navsource.org (engl.)

Powhatan-Klasse